Boydak bezeichnet
 Boydak (Schiff), einen großen Lastensegelkahn auf der Memel, siehe Wittine
 Mustafa Boydak, Manager und Gründer der türkischen Boydak-Holding mit Sitz in Kayseri
 Serkan Boydak (* 1987), türkischer Fußballer